De wereldrecordpoging blindsimultaandammen 2004 vond plaats op 17 en 18 december 2004 in de Nederlandse plaats Lutten. Wereldrecordhouder Ton Sijbrands trachtte tijdens deze poging zijn eigen wereldrecord uit 2002 te verbeteren.

Aan de wereldrecordpoging namen 24 tegenstanders deel. Na 24 uur en 39 minuten wist Sijbrands 20 partijen te winnen. Vier partijen eindigden in een remise. Hiermee vestigde Sijbrands een nieuw wereldrecord.

Damsimultaan
Dammen in 2004